Стадион се може односити на:

Стадион, спортски објекат 
Стадион (мерна јединица), древна грчка јединица дужине
Стадион (Београд), београдско насеље